peut désigner  :
 , un jeu vidéo d'arcade sorti en 1978 par Sega Gremlin ;
 , le titre anglophone du film américain réalisé par George McCowan sorti en 1972 ;
 , un groupe américain, formé en 1980 à Milwaukee ;
 , une chanson du groupe de rock américain Alice in Chains, sortie en 1996.

Voir aussi